Lentopallon Mestaruusliiga 2013-2014 – torneo di pallavolo femminile
 Lentopallon Mestaruusliiga 2013-2014 – torneo di pallavolo maschile